Ампарафаравула — малагасийский топоним. Может означать:
 Ампарафаравула — город на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.